Гале́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Галерная улица — улица в городе Брянске.
 Галерная улица — улица на территории Морозовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
 Галерная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Галерная улица — улица в Киеве.

См. также 
 Галерный проезд
 Галерный мост
 Галерный остров
 Галерная гавань